

Tablica

Izvori 

 NK Lekenik: Vremeplov, seniori 1999/2000. 

1998-99
sisačko-moslavačka-2-sisak